Илларион Воронцов-Дашков:
 Воронцов-Дашков, Илларион Иванович (1837—1916) — русский государственный и военный деятель.
 Воронцов-Дашков, Илларион Илларионович (1877—1932) — русский офицер, герой Первой мировой войны.